Eichholzbach ist ein Gewässername:

 Eichholzbach (Gelpe), rechter Zufluss der Gelpe (zum Morsbach) beim Stadtquartier Hanerberg, kreisfreies Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Eichholzbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn an den Schleuse von Dausenau, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eichholzbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Schaafbachs bis Ahrmühle, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Eichbach